Мериме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мериме, Жан-Франсуа-Леонор (1757—1836) — французский художник и знаток искусства, отец писателя Проспера Мериме.
 Мериме, Проспер (1803—1870) — французский писатель и переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы.